Sobel ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Götz-Sobel (* 1956), deutsche Wissenschaftsjournalistin
 Dava Sobel (* 1947), US-amerikanische Schriftstellerin
 Henry W. Sobel (* um 1940), US-amerikanischer Physiker
 Herbert Sobel (1912–1987), US-amerikanischer Lieutenant Colonel
 Janet Sobel (1893–1968), Künstlerin ukrainischer Abstammung 
 Joan Sobel, Filmeditorin
 Norbert Sobel (1893–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Benediktiner und Märtyrer 
 Steve Sobel (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler und Produzent

Siehe auch:
 Sobel-Operator
 Sobell